Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources (UCI Team Code: HCA) — американская  профессиональная шоссейная велокоманда имеющая статус UCI Professional Continental team.

История 
Основана в 2012 году американским шоссейным велогонщиком Джорджем Хинкепи. 

В 2012-2017 годах континентальная команда UCI. 

С 2018 года имеет статус проконтинентальной команды UCI. 

Команда использует велосипеды компании BMC.

Известные гонщики команды
  Джои Росскопф (2013-2014)
  Том Скуйиньш (2014-2015)

Сезон 2018 
В составе команды на сезон 2018 года 16 гонщиков.

Победы

Сезон 2017

Состав

Сезон 2016

Состав

Победы

Победы 

2012
 Этап 8а Vuelta a la Independencia Nacional — Таннер Путт
 Этап 6 Тур Китая I — Тай Магнер
 Этап 5 Тур Китая II — Оскар Кларк
2013
 Этап 5 Флеш дю Сюд — Оскар Кларк
  Paris–Arras Tour Генеральная классификация — Джои Росскопф
 Этап 1  — Джои Росскопф
 Этап 4 Тур де Бос — Джои Росскопф
2014
  Тур де Бос Генеральная классификация — Том Скуйиньш
 Этапы 2 и 5 — Том Скуйиньш
 Этап 2 USA Pro Cycling Challenge — Робин Карпентер
2015
 Этап 3 Тур Калифорнии — Том Скуйиньш
 UCI America Tour Генеральная классификация — Том Скуйиньш
 Winston-Salem Classic — Том Скуйиньш
2016
 Этап 4 Joe Martin Stage Race — Трэвис Маккейб
 Этап 2 Тур Юты — Робин Карпентер
2017
  Joe Martin Stage Race Генеральная классификация — Робин Карпентер
 Этап 4  — Робин Карпентер
  Тур де Бос Генеральная классификация — Анджс Флаксис
 Winston-Salem Classic — Робин Карпентер
 White Spot / Delta Road Race — Джон Мерфи
  Cascade Cycling Classic Генеральная классификация — Робин Карпентер
 Этап 1 Тур Юты — Тай Магнер
 Этап 4 Тур Юты — Джон Мерфи
 Этап 1 Colorado Classic — Джон Мерфи
2018
 Этап 1 Тур Нормандии — Фабиан Линхард
 Этап 1 Circuit des Ardennes — Джон Мерфи
  Joe Martin Stage Race Генеральная классификация — Рубен Компаньони
 Этап 1  — Рубен Компаньони
 Этап 3  — Брендан Рим

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Holowesko - Citadel p/b Arapahoe Resources на FirstCycling 

Велосипедные команды